Улица Декабри́стов — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Улица Декабристов — улица в Гомеле.

Казахстан 
 Улица Декабристов — улица в Алма-Ате.

Крым 
 Улица Декабристов — улица в Керчи.
 Улица Декабристов — улица в Севастополе.

Россия 
 Улица Декабристов — улица в Архангельске.
 Улица Декабристов — улица в Ангарске.
 Улица Декабристов — прежнее (в 1925—1991 гг.) название Козьмодемьянской улицы в Великом Новгороде.
 Улица Декабристов — улица во Владикавказе.
 В Екатеринбурге:
 Улица Декабристов;
 Улица Декабристов — прежнее название улицы Гастелло.
 Улица Декабристов — улица в Казани.
 Улица Декабристов — улица в Королёве.
 Улица Декабристов — улица в Красноярске.
 Улица Декабристов — улица в Липецке.
 В Махачкале:
 Улица Декабристов;
 Улица Декабристов — прежнее (до 1953 г.) название улицы Дежнёва.
 Улица Декабристов — улица в Москве.
 Улица Декабристов — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Декабристов — улица в Новосибирске.
 Улица Декабристов — прежнее название Александровской улицы в Новочеркасске.
 Улица Декабристов — улица в Омске.
 Улица Декабристов — улица во Пскове.
 Улица Декабристов — улица в Самаре.
 В Санкт-Петербурге:
 Улица Декабристов — улица в центре Санкт-Петербурга.
 Улица Декабристов — улица в Павловске.
 Улица Декабристов — улица в Стрельне.
 Улица Декабристов — улица в Сочи.
 Улица Декабристов — улица в Старой Руссе.
 Улица Декабристов — улица в Сызрани.
 Улица Декабристов — улица в Туле.
 Улица Декабристов — улица в Туринске.
 Улица Декабристов — улица в Тюмени.
 Улица Декабристов — улица в Хилке.
 Улица Декабристов — улица в Чите.
 Улица Декабристов — улица в Ярославле.

Украина 
 Улица Декабристов — до 2022 г. название улицы Братства тарасовцев в Киеве.
 Улица Декабристов — улица в Луцке.
 Улица Декабристов — улица в Николаеве Николаевской области.
 Улица Декабристов — улица в Одессе.
 Улица Декабристов — улица в Сумах.
 Улица Декабристов — до 2016 г. название Преображенской улицы в Херсоне.
 Улица Декабристов — улица в Хмельницком.
 Улица Декабристов — улица в Черкассах.
 Улица Декабристов — улица в Чернигове.

См. также 
 Декабристы (значения)
 Мост Декабристов
 Остров Декабристов (значения)
 Переулок Декабристов
 Площадь Декабристов
 Проезд Декабристов
 Проспект Декабристов

Примечания